Die Seguros Bolívar Open Pereira 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2011 in Pereira stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der Turnierserie Seguros Bolívar Open, die in verschiedenen kolumbianischen Städten in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen wurde. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position fünf gesetzte italienische Vorjahresfinalist Paolo Lorenzi, der im Finale gegen den an Position sieben gesetzten Brasilianer Rogério Dutra da Silva in zwei Sätzen gewann. Es war Lorenzis siebter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und der erste dieser Saison. Der im Vorjahr siegreiche Kolumbianer Santiago Giraldo trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewann die ungesetzte Paarung bestehend aus dem Uruguayer Marcel Felder und dem Kolumbianer Carlos Salamanca. Sie bezwangen im Finale die ebenfalls ungesetzten Kolumbianer Alejandro Falla und Eduardo Struvay in zwei Sätzen. Es war Felders dritter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der erste in der Saison 2011. Für Salamanca war es der zweite Challenger-Doppeltitel seiner Karriere und sein erster Saisonerfolg. Die Titelverteidiger Dominik Meffert und Philipp Oswald traten beide nicht mehr in diesem Jahr an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 205 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 200 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 200 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Pereira (Kolumbien)